El término El bufón puede hacer referencia a:
 El bufón (ballet), ballet de Serguéi Prokófiev, compuesto en dos versiones entre 1915 y 1921;
 El bufón (novela), novela de Christopher Moore, publicada en 2009.

Véase también 
 Bufón (desambiguación)